La edición 107.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 21 de junio y el 4 de julio de 1993 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 3.312.302 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  Pete Sampras  logrando el segundo de los siete triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final a su compatriotaoata Jim Courier.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf logrando el quinto de los siete triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la checa Jana Novotná

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1993